Абуталыбов () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Абуталыбов, Гаджибала Ибрагим оглы (род. 1944) — азербайджанский политический деятель, мэр Баку с 2001 года.
 Абуталыбов, Музаффар Гейдар оглы (1908—1984) — азербайджанский ботаник.
 Абуталыбов, Рамиз Абуталыб оглы (1937—2022) — советский и азербайджанский дипломат, общественный деятель, исследователь истории азербайджанской эмиграции.